– japoński skoczek narciarski. Drużynowy brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016. Medalista zimowej uniwersjady, zimowych igrzysk azjatyckich i mistrzostw kraju. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata (2021).

Jego siostra, Anju Nakamura, uprawia kombinację norweską.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2013 zadebiutował w zawodach FIS Cup, w rumuńskim Râșnovie zajmując 21. i 11. miejsce. W styczniu 2015 wystąpił po raz pierwszy w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 24. miejsce w Sapporo. W lutym tego samego roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 44. pozycję w zawodach indywidualnych.

30 stycznia 2016 w Sapporo zadebiutował w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce. Dzień później na tej samej skoczni zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 25. pozycję. 24 lutego zdobył brązowy medal w zawodach drużynowych na  Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016. Indywidualnie zajął 21. miejsce. Na Zimowej Uniwersjadzie 2017 zdobył złote medale w konkursach indywidualnym i drużyn mieszanych, a w drużynie męskiej zajął 6. pozycję. Na Zimowych Igrzyskach Azjatyckich 2017 zwyciężył indywidualnie na skoczni dużej oraz w drużynie. Na skoczni normalnej zajął 6. miejsce.

W lipcu 2018 zajął 7. miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Hinterzarten. Regularnie występował w zawodach Pucharu Świata 2018/2019. Najwyżej klasyfikowany był 16 grudnia 2018 w Engelbergu, na 14. pozycji. 10 sierpnia 2019 roku zajął trzecie miejsce w konkursie Letniego Grand Prix w Courchevel. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajął jeszcze w trzech innych konkursach cyklu. W sezonie 2019/2020 Pucharu Świata czterokrotnie zdobył punkty. Najwyżej klasyfikowany był w zawodach w Wiśle w listopadzie 2019, na 13. miejscu.

W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany był na 16. miejscu, które zajął dwukrotnie – w listopadzie 2020 w Ruce i w marcu 2021 w Planicy. W drugiej połowie sezonu regularnie zdobywał punkty cyklu. Zakończył go na 34. pozycji w klasyfikacji generalnej ze 111 punktami. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, gdzie zajął 35. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie, a także na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, gdzie zajął 4. lokatę w drużynie męskiej.

W ramach Pucharu Świata 2021/2022 najlepsze wyniki osiągał w listopadzie i grudniu 2021, gdy regularnie zdobywał punkty. Raz sklasyfikowany był w pierwszej dziesiątce zawodów cyklu – w otwierającym sezon konkursie w Niżnym Tagile zajął 4. miejsce. Cykl zakończył na 31. pozycji w klasyfikacji generalnej ze 196 punktami. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie zajął 38. miejsce na skoczni normalnej i 29. na dużej, a w drużynie męskiej był 5. Wystartował też na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2022, gdzie zajął 37. lokatę indywidualnie i 6. w drużynie.

27 listopada 2022 po raz pierwszy stanął na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, w konkursie w Ruce zajmując 3. pozycję.

Zdobywał medale mistrzostw Japonii: w 2016 złoty w konkursie na skoczni normalnej, a w 2018 srebrny na skoczni dużej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Nakamury na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Nakamury na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Nakamury na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N.Nakamury na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Nakamury na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Nakamury na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 12 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 11 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Sapporo
Urodzeni w 1996